Amaury  peut désigner :
 Amaury  de Craon (1170-1226), seigneur de Craon, de Chantocé et d'Ingrandes ;
 Amaury  de Jérusalem, roi latin de Jérusalem ;
 Amaury  de Meulan (1150-1196), seigneur de Beaumont, de Gournay-sur-Marne, de la Queue-en-Brie ;
 Amaury  de Montfort (?-1053), deuxième seigneur de Montfort l'Amaury.